Кондратовичи — дворянский род.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Кондратовичи — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Кондратовичи — деревня в Логойском районе Минской области.
 Кондратовичи — деревня в Столбцовском районе Минской области.